Campionato mondiale per club FIVB 2016 – torneo di pallavolo femminile
 Campionato mondiale per club FIVB 2016 – torneo di pallavolo maschile